Cratere Spur – cratere lunare
 Cratere Spur – cratere su Marte